Veïnat, entitat de població depenent d'una de més gran
 Veïnat (matemàtiques), concepte de topologia
 Veïnat (teoria de grafs), subgraf format pels vèrtexs adjacents
 Veïnat (Canillo), la subdivisió administrativa tradicional de la parròquia andorrana de Canillo.